Большой Яломан:
 Большой Яломан — река на Алтае
 Большой Яломан (село)— село, Онгудайский район Республики Алтай